1 miasto:
 Gao – miasto w Mali
1 region:
 Gao – region w Mali
4 postacie:
 Gao – król chiński
 Gao – mansa Imperium Mali
 Gao Xingjian – pisarz chiński, noblista
 Gao Zhisheng – chiński prawnik i działacz praw człowieka